Bosznia-Hercegovina
Malo Selo falu Glamoč községben, a Livnói/Hercegboszniai kantonban

 Horvátország
Malo Selo falu Delnice községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében